Danderyds sjukhus (ziekenhuis) - ziekenhuis in de gemeente Danderyds in de agglomeratie Stockholm
 Danderyds sjukhus (metrostation) - metrostation vernoemd naar bovenstaand ziekenhuis